

Ріп'єва — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Ріп'єва — хутір, Александровський район, Ставропольський край